Termenul sarcină poate avea ca semnificație:
 (în rezistența materialelor) mărime fizică (forță, moment, deplasare, câmp electromagnetic) care produce o stare de solicitare mecanică (stare de tensiuni și deformații) într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic;
 (în tehnică) putere activă sau aparentă dată sau preluată de la un sistem tehnic generator, transmițător sau transformator de energie;
 (în electrotehnică) sarcină electrică mărime fizică scalară ce caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul său un câmp electric;
 sarcină: stare a femeii gravide din momentul fecundării ovulului până la naștere.